Ро́бин Ге́ммелл (; ) — английский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Англии участник  и . . В составе мужской сборной ветеранов Англии участник шести .

Играл в основном на позиции первого.

Достижения 
 : золото (1986).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
  (см. «Robin Gemmell»)
 2009 World Senior Curling Championships Teams

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Англии